Aglaopheniidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av L. Agassiz 1862. Enligt Catalogue of Life ingår Aglaopheniidae i ordningen Leptothecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hydroida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aglaopheniidae 258 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Aglaopheniidae